Gebänderte Katzenaugennatter ist der deutsche Name folgender Schlangenarten (Familie Nattern (Colubridae), Gattung Leptodeira):

 Leptodeira ornatus (Bocourt, 1884)
 Leptodeira septentrionalis (Kennicott, 1859)